

Toponymes

Brésil 
 Quintana, municipalité brésilienne de l'État de São Paulo ;
 , un poète et un quartier nommé en son honneur ;

Espagne 
 Quintana, village qui a le statut de concejo qui partie de la commune de Bernedo dans la province d'Alava au Pays basque ;
 Quintana de la Serena, commune de la province de Badajoz en Estrémadure ;
 Quintana Redonda, commune de la province de Soria en Castille-et-León ;

États-Unis 
 Quintana, ville du comté de Brazoria, au Texas ;

Mexique 
 Quintana Roo, État situé dans le Sud du Mexique dans la péninsule du Yucatán.

Patronymes 

 Ana Rosa Quintana Hortal  (1956), journaliste et présentatrice de télévision espagnole ;
 Andrés Quintana Roo (1787-1851), homme politique et juriste indépendantiste mexicain ;
 Anton Quintana (1937- ), écrivain néerlandais ;
 Antonio Quintana (1904-1972), photographe chilien ;
 Dayer Quintana (1992-), coureur cycliste colombien ;
 Enrique Fuentes Quintana (1924-2007), économiste puis ministre de l'économie espagnol ;
 Héctor Quintana (2002-), coureur cycliste chilien ;
 José Luís Quintana dit Changuito (1948-), percussionniste cubain ;
 Lluis Quintana-Murci (1970), biologiste franco-espagnol ;
 Manuel Quintana (1835–1906), homme politique, président de la République d'Argentine ;
 Manuel José Quintana (1772-1857), poète espagnol ;
 Mario de Miranda Quintana (1906-1994), poète gaúcho brésilien ;
 Nairo Quintana (1990), coureur cycliste colombien ;
 Orestes Quintana (1882-1909), footballeur et rameur espagnol ;
 Pilar Quintana (1972-), écrivaine colombienne ;
 Sebastián Quintana (1983), joueur de football uruguayen naturalisé qatari ;
 Vivir Quintana, née Viviana Monserrat Quintana Rodríguez (1985-), chanteuse et compositrice mexicaine.

Autres 
Quintana peut désigner :
 Quintana, un genre de poissons ;
 Quintana, une station de la ligne 5 du métro de Madrid, située dans le district de Ciudad Lineal
 Trois Tombes pour Quintana (Quintana), film italien de Vincenzo Musolino sorti en 1969.

Voir aussi 
 Giostra della Quintana (Joute de la Quintaine), une fête populaire annuelle se déroulant à Foligno en Ombrie (Italie)